Moskito-Küste steht für:
 Miskitoküste, die Karibikküste Nicaraguas,
 Moskito-Küste, deutscher Titel eines US-amerikanischen Romans (1981)
 Moskito-Küste, deutscher Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie (seit 2021)

Siehe auch:
 The Mosquito Coast